Die Football League Third Division 1920/21 war die erste Saison der dritthöchsten englischen Fußballliga. Drittligameister wurde Crystal Palace, der zudem als einziger Verein in die Football League Second Division aufstieg. Aus der Third Division absteigen musste keiner und der FC Reading, der FC Brentford sowie der FC Gillingham erhielten im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands ausreichend viele Stimmen, um in der folgenden Saison 1921/22 erneut an der Third Division teilnehmen zu dürfen. Die dritte Liga spaltete sich ab der Saison 1921/22 in zwei Staffeln auf. Dazu zählten die zunächst mit 20 Vereinen bestückte Football League Third Division North und die Football League Third Division South mit 22 teilnehmenden Klubs. Daher kamen neben Zweitligaabsteiger Stockport County gleich 20 Neulinge in die Third Division, die mit Ausnahme zweier Klubs allesamt die neue Nordstaffel bildeten (Stockport County und Grimsby Town kamen hinzu).

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players' Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.

Weblinks 
 England 1920-21 (RSSSF)
 English Football League Tables

Einzelnachweise und Fußnoten 

1920/21
Fußballsaison 1920/21